

Toponymie 
 Jawczyce est un village polonais, situé dans la gmina d'Ożarów Mazowiecki de la Powiat de Varsovie-ouest dans la voïvodie de Mazovie.
 Jawczyce est un village polonais, situé dans la gmina de Biskupice de la Powiat de Wieliczka et dans la voïvodie de Petite-Pologne.